La fragua puede referirse a:

 La fragua, cuadro de Francisco de Goya.
 La fragua, álbum de Quilapayún.
 La Fragua, publicación argentina de izquierdas (1938-1939). 
 La Fragua, Murga Joven Uruguaya (2009-2015). 

Geografía
 La Fragua, localidad del departamento Pellegrini, Argentina.
 La Fragua,  localidad de la provincia del Huasco, Chile
 La Fragua , Artesanías Cobre para Destilación de Mezcal, Aguardiente, Tequila y otros tipos de Destilaciones en Tlahuelompa, Hidalgo, México